Ordet tavle har flere specialiseringer:
 Tavle - tavle man skriver på med kridt
 Tavle (bygningsdel) - et felt mellem tømmeret i bindingsværk
 Vejtavle - et skilt, der har til formål at regulere trafikken, vise vej eller oplyse turister